Het Franse woord voor de kleur zwart
Media
 Noir, een animereeks uit 2001
 Film noir, een filmgenre
 Neo noir, een moderne vorm van film noir
 Folk noir, een muziekgenre
 Souris noire, een Franse jeugdserie uit 1987
 L.A. Noire, een videospel uit 2011
 Noire, een personage uit Fire Emblem Awakening
 Gravity Noir, een Britse synthpopgroep die opgericht is in de begin jaren negentig

Geografisch
 In Frankrijk
 La Roche-Noire, een gemeente in het Franse departement Puy-de-Dôme
 Montagne Noire, een bergketen
 In Guadeloupe
 Pointe-Noire, Guadeloupe, een gemeente in Guadeloupe
 In Congo
 Pointe-Noire
 Luchthaven Pointe-Noire

Overige
 Pinot Noir, een druivenras